Los saurios (Sauria) son un clado de saurópsidos (reptiles) que incluye todos los diápsidos actuales, así como su ancestro común y todos sus descendientes extintos. El saurio ancestral vivió en el periodo Pérmico y fue probablemente un pequeño reptil con aspecto de lagarto.
Las especies más conocidas, son:
Lagartos
, lagartijas
, camaleones
e iguanas

El término "Sauria" se refería antiguamente a un suborden de escamosos que incluía los lagartos y las serpientes, pero que ha resultado parafilético.

Los saurios quedan definidos por diversos detalles del cráneo y del esqueleto; comprende dos grandes linajes, los lepidosauromorfos, que incluye los lagartos y serpientes actuales, y los arcosauromorfos, que incluye principalmente los cocodrilos, aunque también los pterosaurios, los dinosaurios y las aves. También se incluye el linaje de las tortugas anteriormente consideradas anápsidos, junto con los sauropterigios en el clado Pantestudines, que filogenéticamente se incluye en Archosauromorpha, sin embargo algunos autores lo incluyen en Lepidosauromorpha.

Clasificación 

 Subclase Diapsida
  Lepidosauromorpha/Ankylopoda
 Orden Eolacertilia †
 Superorden Lepidosauria
 Orden Squamata
 Orden Sphenodontia
 Archosauromorpha/Archelosauria
 Orden Choristodera †
 Orden Prolacertiformes †
 Orden Rhynchosauria †
 Orden Trilophosauria †
 Clado Archosauriformes
 Familia Euparkeriidae †
 Familia Erythrosuchidae †
 Familia Proterochampsidae †
 Familia Proterosuchidae †
 Familia Doswelliidae †
 División Archosauria
 Subdivisión Crurotarsi
 Familia Ornithosuchidae †
 Orden Aetosauria †
 Orden Phytosauria †
 Orden Rauisuchia †
 Superorden Crocodylomorpha
 Orden Crocodilia
 Subdivisión Avemetatarsalia
 Orden Pterosauria †
 Superorden Dinosauria
 Orden Ornithischia †
 Orden Saurischia
 Clase Aves
 Clado Pantestudines
 Familia Saurosphargidae †
 Orden Testudines
 Superorden Sauropterygia †
 Orden Plesiosauria †
 Orden Placodontia †
 Orden Nothosauroidea †
 Orden Thalattosauria †

Filogenia 

En cuanto a la filogenia molecular de los saurios queda como sigue: 

 }}

Referencias

Enlaces externos 
 Cladograma y características de los Diápsidos (en inglés)
 Espectáculo en Madrid que recrea en tamaño real Saurios

Diapsida